Isole (italienisch für Inseln) ist die Bezeichnung folgender geographischer Objekte:

 Kreis Isole, administrative Einheit im Kanton Tessin, Schweiz
 Isole dello Stagnone di Marsala, eine Inselgruppe im Mittelmeer vor der sizilianischen Westküste
 Isole di Brissago, zwei Inseln im Lago Maggiore, Kanton Tessin, Schweiz
 Isole Tremiti, eine Gemeinde auf den Tremiti-Inseln, Region Apulien, Italien
 Isole (Ellé), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Ellé

Isole ist der Name von:
 Isole (Band), schwedische Doom-Metal-Band